Covington House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Covington House (Florida), NRHP-Nr. 89001386
 Covington House (Kentucky), NRHP-Nr. 88003329
 Covington House (Mississippi), NRHP-Nr. 80002206
 Covington House (Washington), NRHP-Nr. 72001268